Шесть кораблей Королевского флота носили название HMS Trident или HMS Trydent, (трезубец), обычно воспринимаемый как атрибут Нептуна:

 HMS Trydent — 58-пушечный линейный корабль 4 ранга, бывший французский Trident, захвачен в 1695; затоплен в качестве брекватера в 1702.
 HMS Trydent — 64-пушечный линейный корабль 3 ранга, бывший французский Trident, захвачен в 1747 во Втором бою у мыса Финистерре; продан в 1763.
 HMS Trident — 64-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1768 в Портсмуте; продан в 1816.
 HMS Trident — шлюп; построен компанией Ditchburn & Mare в 1845 в Лимут, Лондон; отправлен на слом в 1866.
 HMS Trident — Турецкий эскадренный миноносец типа Talisman; строился в Британии, реквизирован Королевским флотом в процессе постройки в Первую мировую войну как HMS Offa; переименован в HMS Trident перед спуском на воду в 1915; продан в 1921.
 HMS Trident (N52) — подводная лодка типа T; построена компанией Cammell Laird в Биркенхеде в 1937; продана в 1947.